Sfântul Francisc se poate referi la o serie de sfinți ai Bisericii Catolice:
Sf. Francisc de Assisi (1181–1226), fondatorul „Ordinului Fraților Mici” (Franciscani)
Sf. Francisc de Paola (1416–1507), italian care a fondat Ordinul Minimilor
Sf. Francisc Xavier (1506–1552), misionar catolic din Navarra în China; co-fondator al „Societății lui Isus” (Iezuiți)
Sf. Francisc Borgia (1510–1572), preot iezuit italian; al treilea lider al iezuiților
Sf. Francisc Solanus (1549–1610), misionar franciscan de origine spaniolă în America de Sud
Sf. Francisc Caracciolo (1563–1608), preot Italian, co-fondator al „Congregației Clericilor Regulari” („Părinții Adorno”)
Sf. Francisc de Sales (1567–1622), episcop de origine franceză din Geneva, Elveția
Sf. Francisc Ferdinand de Capillas (1607–1648), misionar din Republica Dominicană; primul martir romano-catolic din China
Sf. Francisc de Geronimo (1642–1716), preot iezuit italian

Nume de locuri 
Africa de Sud
Capul Sf. Francisc
Golful Sf. Francisc
Canada
Portul Sf. Francisc, Nova Scoția	

Statele Unite ale Americii
San Francisco
St. Francis, Arkansas
St. Francis, Kansas
St. Francis, Maine
St. Francis, Minnesota
St. Francis, Wisconsin
Râul St. Francisc, în Missouri și Arkansas

Opere de artă

Vezi și
Sf. Francisca Romana, călugăriță catolică
Sf. Francisca Xavier Cabrini, Mama Cabrini
Spitalul Sf. Francisc (dezambiguizare)
Liceul Sf. Francisc (dezambiguizare)